Пилотируемый космический корабль
 Политический консультативный комитет Организации Варшавского договора
 Партия коммунистов Киргизии
 Польский Красный Крест
 Помощник командира корабля
 Публичная кадастровая карта
 Промышленно-коммерческая компания

См. также 
 PCC (значения)